Vasilis N. Triantafillidis (7 de maio de 1940, em Thessaloniki, Grécia;  - 21 de maio de 2018)), também conhecido pela sua alcunha artística de Harry Klynn (Χάρρυ Κλυνν), foi um comediante e cantor grego.

Discografia

Álbuns 
 Χάρρυ Κλυνν Μουσική Γιώργος Κριμιζάκης* - Για Δέσιμο.. 2 versões, Columbia, 1978 
 Δοξάστε Με, 2 versões, Columbia, 1979 
 Γεώργιος Σουρής , Χάρρυ Κλυνν , Μουσική Τάκης Μπουγάς - Αφιέρωμα 2 versões, Columbia, Παραγωγές Ντεπώ, 1981 
 Πατάτες 2 versões, Columbia, 1981 
 Μαλακά Πιο Μαλακά (LP, o Álbum, o Gre), Columbia, 14C 064-1700311, 064-1700311, 1984 
 Έθνος Ανάδελφον 2 versões, a Polydor, 1985 
 Natin - Fatin 3 versões, Polydor, 1987 
 Τίποτα (LP, o Álbum), Polydor, 831 854-1, 831854-1, 1987 
 Ραντεβού Με Την... Εισαγγελία (3xLP do Álbum), Polydor, 839 382-1, 839382-1, 1989 
 Αποκάλυψις 2 versões, a Polydor, 1990 
 Γρανίτα Από Τζατζίκι 3 versões, Polydor, Polygram, 1992 
 O X Harry Klynn Arquivos Ανάποδα (CD, Cd), Mercúrio, 536825 2, 1997

Singles E EPs 
 "Αποκάλυψις" Κιλε - Κιλε , Οικουμενικό Τραγούδι (12", Maxi, Promo), PolyGram Records S. A. (Grécia), 91184 , 1990 
 Χάρρυ Κλυνν, Γιώργος Μαρίνος - Κούλα... Χαράλαμπε - Κάνε Μου Λιγάκι Μμμ...  (CD, Único, Misto) Minos (2) 8243 8 85942 2 6, 1998

Compilações 
 Και Πάσης Ελλάδος...  (LP, Comp), Columbia, 062-1700661 1985 
 Κλασσικά Ηχογραφημένα (CD, Comp), Minos-EMI, 7243 5 37478 2 4 2002

Naturais de Salonica
Cantores da Grécia
Humoristas da Grécia